Contusus är ett släkte av fiskar. Contusus ingår i familjen blåsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Blåsfiskar
Contusus